«Гра́н-при католи́ческой литерату́ры» — французская литературная премия, присуждаемая Ассоциацией католических писателей французского языка, которая основана в 1886 году.

История 
Французская премия основана в 1945 году под влиянием католических писателей, включая Жака Маритена. Обычно, премия вручается весной, её сумма вариабельна. После трёхлетнего перерыва, с 2000 года она также начала вручаться.

Список лауреатов 

 1951: Клод Лонги для «Меры мира»
 1952: Жорж Бордонов "для La Caste"
 1953: Жильбер Турнье "для Роны, покорившего бога"
 1954: Камиль Бурникель "за возвращение в Cirgue"
 1955: Поль-Андре Лесорт «Ветер дует, где хочет»
 1956: Ивонн Шоффен для Les Rambourt и Луиза Бюжо для La Barre aux Faucons
 1957: Жан-Клод Ренар для Отец, вот человек
 1958: Франц Вейерганс для счастливых людей
 1959: Морис Церматтен для всех есть работа
 1960: Жан Пелегри за «Оливки справедливости»
 1961: Люсьен Гиссар за сочинения нашего времени
 1962: Виктор-Анри Дебидур за всю свою работу и Клод Тресмонтан за всю свою работу.
 1963: Жан Монторье за ​​фильм «Как сквозь огонь»
 1964: Жан Саливан для Но есть море
 1965: Миклош Батори для «Виноградника святых»
 1966: Ив-Мари Рудель за всю свою работу
 1967: Рене Массип для Le Rire de Sara
 1968: Анри де Любак для Images de l'abbé Monchanin и всех его работ.
 1969: Андре Фроссар для Бога существует, я встретил его
 1970: П. Жак Лоу за все его работы и Жан Ривьер за La Vie simple.
 1971: Патрис де ла Тур дю Пин за фильм «Борьба за жизнь»
 1972: Мишель Гюри за "Королевскую невесту"
 1973: Люсьен Фараго для мадемуазель Маргариты
 1974: Отец Франсуа Варийон за «Смирение Бога»
 1975: Валентин-Ив Мудимбе за «Между водами»
 1976: Жак де Бурбон Бюссе для Au vent de la mémoire (Журнал VI)
 1977: Жан Делюмо за фильм «Умрет ли христианство?»
 1978: Морис Шуман за "Тоска и уверенность"
 1980: П. Жан-Робер Армогат для Пола, или невозможное единство
 1981: Жан Миале для Le Déporté (ненависть и прощение)
 1982: Жан Северин за фильм «Жизнь, населенная детьми».
 1983: Отец Бернар Бро за всю его работу
 1984: Пьер Пьеррар для церкви и рабочих
 1985: Кристиан Чабанис за фильм «Существует ли Бог?» да
 1986: Жанна Бурен для Le Grand Feu
 1987: Жан Дожа за всю свою работу
 1988: Жан Шарбоннель для Эдмона Мишле
 1989: Жак Лоу
 1990: Моник Пьетр
 1991: Жак Соммет за «Страсть людей и прощение Бога»
 1992: Пьер де Калан за фильм « Мы находим Бога повсюду»
 1993: Кристиан Бобин для The Very Low
 1994: Оливье Жермен-Тома для Будды, Открытая земля
 1995: Ксавьер Эммануэлли за «Последнее уведомление перед концом света»
 1996: Жан-Люк Барре за Алжир, братская надежда
 2000: П. Бертран де Маржери за «Тайну индульгенций»
 2001: Анн Берне за всеобщую историю Шуаннери
 2002: монсеньор Мансур Лабаки для Кфар Сама или дети зари
 2003: Андре Куртень за «Мать весны» и Бернар Килье за ​​«Гуманистическую традицию».
 2004: Жан Севилья за «Исторически верно: положить конец уникальному прошлому» и Ив Виолье за ​​«Гордость племени».
 2005: Жан Дютур за «Дневник мертвеца»
 2006: Фабрис Хаджадж за успех в смерти. Анти-метод жить
 2007: Шарль Ле Кинтрек за всю его работу. Упоминание отца Серве Пинккерса за «Призыв к добродетели» и Дориана Маловича за «Желтый пап».
 2008: Филипп Селье объясняет Библию тем, кто ее еще не читал.
 2009: Клод-Анри Роке за Гойю и Доминик Понно за все его работы.
 2010: Клэр Доден за "Улыбку"
 2011: Ален Безансон за фильм «Пять персонажей в поисках любви». Упоминание Кристофа Каришона за «Аньес де Нантей 1922-1944: предложенная жизнь» и Надин Кретен за «Историю Пер Ноэля».
 2012: Юджин Грин для универсального сообщества. Упоминание Анн-Дофин Джуллиан за  и Ален Гальяри для Ференца Листа и надежды на хорошего вора
 2013: Дидье Ранс для Джона Брэдберна, Божьего странника. Упоминание Жан-Полю Монжену Дионисия Ареопагита и имени Бога.
 2014: Франсуа Тайландье за ​​«Письмо мира». Упоминание Вероник Дюфьеф за Disarmed Suffering и отца Мишаэля Бретеше за L'Enfance Recovere
 2015: Изабель Лоран для Les Deux Couronnes. Упоминание Дени Моро за Pour la vie и Кристофа Ферре за Деву любви
 2016:Мари-Жоэль Гийом для Винсента де Поля. Упоминание Жанны Нгуен за Виолетту и Патриса де Планкетта за Революцию Папы Франциска.

Лауреаты Премия французского обновления 

 1946: Клод Франше для Les Trois Demoiselles de Colas
 1947: Элизабет Барбье для Les Gens de Mogador
 1948: Раиса Маритен для Les Grandes Amitiés
 1949: Анри Кеффелек для Au bout du monde
 1950: Пьер-Анри Симон для Les Raisins verts

Примечания

Ссылки 

 ГРАН-ПРИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Гран-при католической литературы на LivresHebdo
 Grand prix catholique de littérature 2012 на France-catholique.fr
 ASSOCIATION DES ECRIVAINS CATHOLIQUES DE LANGUE FRANCAISE на ecrivains-catholiques.fr

Появились в 1945 году во Франции
Награды, появившиеся в 1945 году
Литературные премии Франции